

Elettronica ed elettrotecnica 

 Classe D – particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe D – classe di efficienza energetica

Marina 
 Classe D – gruppo omogeneo di cacciatorpediniere costruito per la Royal Navy tra il 1895 e il 1900
 Classe D – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy ordinate negli anni 1929-1931
 Classe D – classe di unità subacquee della Royal Navy britannica
 Classe D – classe di unità subacquee della US Navy
 Classe D (Classe Danae) – classe di incrociatori leggeri della Royal Navy 
 Classe D (Classe Type 45) – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy degli anni 2000

Altro 

 Classe D – classe della classificazione stellare
 Classe D – classe di rischio teratogenico ADEC